Vojvodstvo Gornja Lotargija (Lotaringija) (fra. Lorraine, IPA [lɔʁɛn]; nje. Lothringen) je bilo srednjovjekovno vojvodstvo koje se prostiralo na području današnje sjeveroistočne Francuske. Odgovara ozemlju današnje pokrajine Lorene. Osim nje, obuhvaćala je dijelove današnjeg Luksemburga i zapadne Njemačke. Veći gradovi u ovom vojvodstvu bili su Metz, Wirten (Verden), Spinal te povijesna prijestolnica Nanzig. Vojvodstvo je bilo dijelom Svetog Rimskog Carstva.

Vidi još
popis vladara Lotargije
Lorena
Vojvodstvo Donja Lotargija
Kraljevina Lotaringija

Vanjske poveznice
Alsace-Lorraine.info 
Lotharingia

Sveto Rimsko Carstvo

hr:Vojvodina Lorena